El término insomnia puede referirse:

 Insomnia, un thriller noruego dirigido por Erik Skjoldbjærg de 1997.
 Insomnia, una nueva versión estadounidense de la película noruega, dirigida por Christopher Nolan, de 2002.
 «Insomnia», un sencillo del álbum Risk de Megadeth.
 Insomnia, una novela de 1994 de Stephen King.